een koning van Egypte; zie Sobekhotep I
 een koning van Egypte; zie Sobekhotep II 
 een koning van Egypte; zie Sobekhotep III
 een koning van Egypte; zie Sobekhotep IV
 een koning van Egypte; zie Sobekhotep V
 een koning van Egypte; zie Sobekhotep VI 
 een koning van Egypte; zie Sobekhotep VII
 een koning van Egypte; zie Sobekhotep VIII